Govern de Catalunya 1995-1999
 Govern de Catalunya 1999-2003